Тет
 Тет - літера єврейського алфавіту.
 Тет - місто в Угорщині.
 Тет - в'єтнамський Новий рік.
 Тет - на території Франції, на ній стоїть Перпіньян.
 ТЕТ - український телевізійний канал.